Суперкубок Північної Ірландії з футболу 2014  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2014 року між чемпіоном Північної Ірландії Кліфтонвіллем та фіналістом кубку Північної Ірландії клубом Балліміна Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2014
Північна Ірландія